Marueta peut désigner :

Toponymes

Marueta : rivière d'Amazonie, sous-affluent de l'Orénoque ;
 Marueta : capitale de la paroisse civile de Bajo Ventuari dans la municipalité de Manapiare dans l'État d'Amazonas.

Homonymie de toponyme